Веб-фреймворк (), фреймворк веб-приложений (, WAF) или каркас веб-приложений — фреймворк, предназначенный для создания динамических веб-сайтов, сетевых приложений, сервисов или ресурсов. Он упрощает разработку и избавляет от необходимости написания рутинного кода. Многие фреймворки упрощают доступ к базам данных, разработку интерфейса, и также уменьшают дублирование кода.

Существуют специализированные типы веб-фреймворков, например, фреймворки для создания систем управления содержимым.

Архитектурные решения 
Большая часть фреймворков веб-приложений реализует шаблон проектирования Model-View-Controller (MVC). Однако, также могут использоваться и другие шаблоны, например, Model-View-Presenter (Backbone.js) или Model-View-ViewModel (Knockout.js).

Веб-фреймворки можно также по уровню абстракции условно разделить на 3 типа:
 Основанные на запросах: фреймворк непосредственно обрабатывает входящие запросы. Сохранение состояния происходит за счёт серверных сессий. Примеры: Django, Ruby on Rails, Struts, Grails.
 Основанные на компонентах: фреймворк абстрагирует обработку запросов внутри стандартных компонентов и самостоятельно следит за состоянием. Своим поведением данные фреймворки напоминают стандартные программные графические интерфейсы. Примеры: JavaServer Faces, Tapestry, Wicket.
 Rich Internet Application-фреймворк: служат для разработки полноценных приложений, запускаемых внутри браузера. Пример: Apache Flex.

См. также 
 Сравнение фреймворков веб-приложений

Примечания

Литература 
 
 
 ,

Ссылки 
 

Веб-фреймворки